Gelbholz steht für:

 Afrikanisches Gelbholz (Annickia spp.) (African Yellowwood)
 Alstonia spectabilis (Milky Yellowwood)
 Amerikanisches, Eschenblättriges Gelbholz (Zanthoxylum americanum) 
 Amur-Gelbholz, Maack’sches Gelbholz, Asiatisches Gelbholz (Maackia amurensis)
 Podocarpus guatemalensis (British Honduras Yellowwood)
 Chinesisches Gelbholz (Cladrastis delavay Syn.: Cladrastis sinensis)
 Echtes Gelbholz, Kuba-, Brasilienholz, Brasilianisches Gelbholz, Gelbes Brasilholz, Holländisches Gelbholz, Alter oder Echter Fustik Färbermaulbeerbaum (Maclura tinctoria); auch Gelbholz für Maclura pomifera
 Gelbholz (für die Gattung Zanthoxylum spp.) auch für Szechuanpfeffer (Zanthoxylum piperitum), oder für Rhus coriaria, sowie Frangula alnus,  Frangula caroliniana und Berberis vulgaris, Afrocarpus gracilior (Syn.: Podocarpus gracilior) (Schlankes Afrogelbholz, East African Yellowwood), Euxylophora paraensis (Brazilian Yellowwood, Yellowheart, Pau Amarello), für die Gattungen (Cladrastis spp.) und (Podocarpus spp.)
 Gelbholz-Hartriegel (Cornus sericea Syn.: Cornus stolonifera)
 Henkels oder Falsches Gelbholz  (Podocarpus henkelii) (Henkel's, Falcate, Drankensberg, Natal, Long-leaved, (East) Griqualand Yellowwood)
 (Nord)amerikanisches Gelbholz Amerikanisches Gelbholz (Cladrastis kentukea, Syn.: Cladrastis lutea, Cladrastis tinctoria) (American, Kentucky Yellowwood)
 Ostafrikanisches, Kleinblättriges, Outeniqua Gelbholz oder Gewöhnliches (Afro)gelbholz (Afrocarpus falcatus Syn.: Podocarpus falcatus) (Common, Smooth-barked, Bastard, Small-leaved Yellowwood)
 Südafrikanisches Gelbholz (Cassine crocea Syn.: Elaeodendron croceum) (Saffron wood, Yellowwood)
 Täuschendes Gelbholz (Zanthoxylum simulans)
 Echtes oder Rechtes Gelbholz (Podocarpus latifolius) (Real, True, Broad-leaved, Upright Yellowwood),  Gewöhnliches, Unechtes oder Breerivier Gelbholz (Podocarpus elongatus) (African, Cape, Breede river Yellowwood)
 Ungarisches oder Falsches, Tiroler oder Zante Gelbholz, Junger Fustik, Fisetholz, falsches Gelbes Brasilholz (Cotinus coggygria Syn.: Rhus cotinus)
 Wintergelbholz (Zanthoxylum fagara)
 Weitere sind Rhodosphaera spp., Sarcomelicope simplicifolia, Ochrosia spp., Flindersia xanthoxyla, Coprosma linariifolia, 

Siehe auch:
 Gelbhölzer, eine Rotweinsorte